Il singolare del torneo di tennis Eastbourne International 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gimeno che ha battuto in finale Pierre Barthes 7-5, 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eastbourne International 1972